Santuario dei Santi Cosma e Damiano a Borghetto d'Arroscia (IM)
 Santuario dei Santi Cosma e Damiano a Eboli (SA)
 Santuario dei Santi Cosma e Damiano a Giave (SS)
 Santuario dei Santi Cosma e Damiano a Magliolo (SV)
 Santuario dei Santi Cosma e Damiano a Mamoiada (NU)
 Santuario dei Santi Cosma e Damiano a Ravello (SA)
 Santuario dei Santi Cosma e Damiano a Riace (RC)
 Santuario dei Santi Cosma e Damiano a Ugento (LE)
 Santuario dei Santi Medici a Ruvo di Puglia (BA)
  Santuario dei Santi Medici  a Santi Cosma e Damiano ( LT)

Pagine correlate 
 Chiesa dei Santi Cosma e Damiano
 Basilica dei Santi Medici